Орадур — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Орадур — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта

См. также 
 Орадур-Фане
 Орадур-Сен-Жене
 Орадур-сюр-Вейр
 Орадур-сюр-Глан
 Шарли-Орадур